Raymer ist der Familienname folgender Personen:

 Greg Raymer (* 1964), US-amerikanischer Pokerspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Raymer (Colorado)
 Raymer (Kalifornien)

pt:Raymer